In Linz gibt es verschiedene Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören.

Die Ausgangsreihung der Tabelle ist nach dem Gründungsjahr.

f.f. = farbenführend; sonst: farbentragend

Abkürzungen:
 Akad. Akademische
 B! Burschenschaft
 C.E.H.V. Christlich-europäische Hochschulverbindung
 Fst. Fachstudentische Verbindung
 K.Ö.St.V. Katholisch-österreichische Studentenverbindung
 K.Ö.L. Katholisch-österreichische Landsmannschaft
 M! Mädelschaft
 p.B! Pennäler Bund
 S! Sängerschaft
 V! Verbindung

Literatur 
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.

Einzelnachweise 

Linz
!Linz
!Studentenverbindungen